right of way – w Wielkiej Brytanii, prawo do korzystania z dróg
 Right of Way – album Ferry'ego Corstena